Het wereldkampioenschap superbike van Assen 2009 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 26 april 2009 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Assen